Il termine 4th Division può applicarsi a varie unità militari a livello di divisione

Divisioni di fanteria 
 4th Division (Australian Army) – divisione di fanteria dell'Australian Army
 4th Canadian Division – divisione di fanteria del Canadian Army
 4th Infantry Division (British Army) – divisione di fanteria del British Army
 4th (Quetta) Division – divisione di fanteria del British Indian Army durante la prima guerra mondiale
 4th Indian Infantry Division – divisione di fanteria del British Indian Army durante la seconda guerra mondiale
 4th New Zealand Division – divisione di fanteria del New Zealand Army
 4th Infantry Division (United States Army) – divisione di fanteria dell'United States Army

Divisioni corazzate 
 4th Canadian Armoured Division – ridesignazione della 4th Canadian Division del Candian Army
 4th Armoured Division – ridesignazione della 4th Infantry Division del British Army
 4th Armored Division (United States Army) – divisione corazzata dell'United States Army

Altre 
 4th Cavalry Division  – ridesignazione della 1st Indian Cavalry Division, divisione di cavalleria del British Indian Army
 4th Marine Division – divisione dell'United States Marine Corps